Антония е женско лично име. Други разновидности на името в България са Антонина и Антоанета. Популярни кратки форми на името са Тони и Тонка.

Антония е женската версия на Антоний (Antonius) или Антон (Anton) и произлиза от римския род Антонии (gens Antonia). Според някои автори коренът на името е гръцки (от „ανθώ“ (анто) – „цвете“ или „украшение“ (в преносен смисъл), а според други идва от етруския език.

Започва да се използва като християнско име с обявяването за светци на Свети Антоний, християнски светец от Египет и виден водач сред пустинните отци, който е почитан от Източноправославната църква, Коптската православна църква, Българската православна църква, Римокатолическата църква и Коптската католическа църква, както и на Свети Антоний Падуански (Антоний от Лисабон), португалски католически свещеник и монах от францисканския орден. Днес името е широко разпространено и се използва в цял свят.

Според православния календар носещите името в България празнуват имен ден на Антоновден.

Съгласно правилата за транслитерация българското име „Антония“ се изписва с латински букви като Antoniya. В страните, използващи латинската азбука, името обикновено се изписва Antonia.

Разновидности в други езици 
Предвид латинския корен на името и популярността му по света са известни множество разновидности и производни в различните държави, като например:

 Антоанет (Antoinette) на френски
 Антонела (Antonella) и Антониета (Antonietta) на италиански
 Антонет (Antonette) и Тони (Toni, Tony) на английски
 Антонета (Antoneta) и Антонела (Antonela) на албански
 Тоини (Toini) на фински
 Тося (Tosia) на полски
 Тоня (Tonya) на руски и украински
 Тонка (Tonka) и Тончица (Tončica) на хърватски

Исторически личности 

 Антония, дъщеря на Марк Антоний Оратор
 Антония Хибрида Старша, първата дъщеря на политика Гай Антоний Хибрида, която се омъжва за трибун Луций Каниний Гал
 Антония Хибрида Младша, втората дъщеря на Гай Антоний Хибрида, която е първата съпруга на първия си братвовчед Марк Антоний
 Антония (дъщеря на Марк Антоний), омъжва се за Питодор от Трал
 Юлия Антония (или Юлия Цезарис), майка на триумвир Марк Антоний
 Дъщери на Марк Антоний и Октавия Младша:
 Антония Старша (* 39 пр.н.е.), дъщеря на Марк Антоний
 Антония Младша (36 пр.н.е. – 37 пр.н.е.), майка на Клавдий
 Юла Антония, дъщеря на Юл Антоний, внучка на Марк Антоний
 Антония Трифена (15 пр.н.е. - 49 г.), правнучка на Марк Антоний, царица на Понт
 Антония (~30–65), дъщеря на Клавдий
 Антония Кеней († 73/74), частна секретарка на Антония Младша и конкубина на Веспасиан
 Антония Гордиана (201 г.), дъщеря на Гордиан I, майка на Гордиан III
 Мария-Антоанета (1755-1793), кралица на Франция

Известни българи 

 Антония Иванова – българска шахматистка и международна съдийка по шахмат (1930– 2004)
 Антония Първанова – българска депутатка в XXXIX и XL народно събрание (* 1962 г.)
 Антония Григорова – българска състезателка по ски бягане (* 1986 г.)

Други известни личности 

 Антония Байът – британска писателка и поетеса (* 1936 г.)
 Антония Сан Хуан – испанска актриса (* 1961 г.)
 Антония – румънска певица (* 1989 г.)

Вижте също 
Антон

Източници 

Женски имена
Български женски имена
Антонии